Sdu, een Nederlandse multimediale uitgeverij
 Sociaal Democratische Unie (Suriname), een Surinaamse politieke partij
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Jongerenorganisatie